Kimstadsolyckan kan syfta på:
 Järnvägsolyckan i Kimstad 1939 – en svensk järnvägsolycka som inträffade den 29 oktober 1939
 Järnvägsolyckan i Kimstad 2010 – ett resandetåg kolliderade med ett arbetsfordon